Die Virginia Slims of Indianapolis 1986 waren ein Tennisturnier der Damen in Indianapolis. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 27. Oktober bis 2. November 1986 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1986
Tennisturnier in Indianapolis